Maxim Reality ou Maxim, chanteur, danseur et musicien, maître de cérémonie du groupe anglais The Prodigy (né en 1967).
 Hiram Maxim, ingénieur britannique en armement, inventeur de la mitrailleuse homonyme et du piège à souris, (1840-1916).
 John R. Maxim (1937-), écrivain américain, auteur de thriller et de roman d'épouvante.
 Maxim's, un des restaurants les plus célèbres de Paris, fondé en 1893.
 Maxim, un restaurant d'Haïfa où eut lieu un attentat en 2003.
 Maxim, magazine mensuel masculin, distribué en France sous le nom de Maximal.

Homonymie de patronyme